Андре́й Крамаре́нко:
 Крамаренко, Андрей Георгиевич (род. 1960) — автор-исполнитель, лауреат Грушинского фестиваля.
 Крамаренко, Андрей Иванович (1897–1976) – Народный артист Украинской ССР (1946).
 Крамаренко, Андрей Макарович (1918—1965) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.